Jacob Zawaq (né le  à Casablanca) est un photographe, réalisateur et influenceur marocain.

Biographie 
Jacob Zawaq est titulaire d'un Master en communication à ESDAC Lyon (2010) et un Master en cinéma et audiovisuel à l'Université Lumière de Lyon (2015).

De 2012 à 2014, il était responsable digital de Medi1 TV.

En 2016, il est chargé de la réalisation des épisodes de What's up with Leila, émission web de Leila Hadioui où elle emmène ses followers dans les magasins de mode, les coins, les hôtels et restaurants les plus chics et les mieux réputés.

En 2019, il collabore avec le chanteur Aminux en réalisant ses clips Ana Dialek et Bini ou Binek.

Fin 2020, Jacob Zawaq est élu  personnalité marocaine la plus influente sur Twitter.

Entre le 22 et le , il organise avec le surfeur et blogueur Saad Abid, une marche (nommée Al Massira 2.0) de Tanger Jusqu'à El Guerguerat. L'objectif était de féliciter les soldats marocains pour les efforts déployés dans la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Durant ce voyage, ils ont passé par 16 villes marocaines.

Il dirige actuellement Jacob Zawaq Entertainment, une agence de production audiovisuelle. Il chapeaute également le social media chez Socialeyez.

Il est le photographe officiel du Festival Mawazine.

Notes et références 

Naissance en janvier 1988
Naissance à Casablanca
Photographe marocain